

Patronyme 

Amy Parish, anthropologue, primatologue et féministe darwinienne américaine;
John Parish (1959-), musicien et producteur britannique ;
 (1956-), receveur de baseball professionnel américain :
Mitchell Parish (1900-1993), parolier américain ;
Robert Parish (1953-), ancien joueur de basket-ball américain ;
Charles Samuel Pollock Parish (1822-1897), missionnaire anglais, botaniste amateur ;
 Samuel Bonsall Parish (1838-1928), botaniste californien ;
Sarah Parish (1968-), actrice britannique.

Toponyme 

 Parish, ville de l'État de New York, aux États-Unis ;
 Parish, village dans l’État de New York, aux États-Unis.

Patronyme anglais